
Ихара Сайкаку (, кана いはら さいかく, 1642 года, Осака — 9 сентября 1693 года) — японский писатель (прозаик, поэт, драматург).

Биография 
Ихара Сайкаку родился в семье торговца. Путешествовал по Японии. Был учеником Нисиямы Соина, основателем поэтической школы Данрин. Собранные в ходе путешествий рассказы составили сборники «Рассказы из всех провинций» (1685) и «Дорожная тушечница» (1687).

В 1682 году написал первый роман — «Мужчина, предавшийся любви» (или «Мужчина, несравненный в любовной страсти»). После этого последовали сборники новелл «Пять женщин, предавшихся любви» (1686) и «Превратности любви» (1688). В сборниках «Записи о передаче воинских искусств» (1687) и «Повести о самурайском долге» (1688) главные герои — самураи. Главными героями сборников «Вечная сокровищница Японии» (1688) и «Заветные мысли о том, как лучше прожить на свете» (1692) стали горожане. После смерти Сайкаку вышли сборники «Последний узор, вытканный Сайкаку» (1694) и «Ворох старых писем» (1696).

Ихара Сайкаку стал родоначальником нового направления в прозе — укиёдзоси (浮世草子, «книги об изменчивом/текущем мире»). Основные идеи этого направления — осознание ненадежности, бренности, изменчивости мира, отсутствия в нём чего-то надежного, вечного.

В честь Сайкаку назван кратер на Меркурии.

Переводы на русский язык 
 Ихара Сайкаку. Пять женщин, предавшихся любви. СПб.: Азбука, 2000. ISBN 5-267-00249-6, 978-5-267-00249-3
 Ихара Сайкаку. Избранное. Пер. с яп. Вст. статья Е. Пинус. Сост. И. Львовой. М.: Художественная литература, 1974.-400 с.
 Ихара Сайкаку. Новеллы. М., 1959.

Примечания

Литература 
 Иваненко Н. Г. Ихара Сайкаку и его сборник новелл «Эйтайгура». // Историко-филологические исследования. М., 1967.
 Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979.- 368 с. По именному указателю.
 Hibbett H. (1959). The Floating World in Japanese Fiction. Vermont, Japan: Charles E. Tuttle Company. ISBN 0-8048-1154-7.
 John K. Gillespie, ed. (1993). Japan: A Literary Overview. New York: Council on National Literatures. ISBN 0-918680-23-9.
 Haruo Shirane, ed. (2002). Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600—1900. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-10990-3.

Ссылки 
 Редько Т. И. «Прозаическое творчество Ихара Сайкаку»
 

Писатели Японии XVII века